Hospital de Sant Jaume (Calella)
 Hospital de Sant Jaume (Cardona)
 Hospital de Sant Jaume (Olot)
 Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, edifici de Mataró
 Hospital Asil de Sant Jaume, edifici de Blanes